Ниже представлен полный список песен американской певицы Барбры Стрейзанд, записанных ею с 1962 года по настоящее время. За свою карьеру продолжающуюся уже более шести десятилетий певица записала более пятисот песен на английском языке, также в разные годы она записывала песни на французском, немецком, итальянском языках и иврите.

В начале своего творческого пути певица исполняла в основном джазовые или поп-стандарты, а также популярные бродвейские песни. После обретения популярности певица стала исполнять и оригинальные, написанные для неё песни. Также Стрейзанд и сама является автором некоторых своих песен, в том числе и тех, которые были номинированы на премию «Оскар».

Список песен представлен в алфавитном порядке, указан год первой публикации песни, альбом, на котором он был впервые представлен, а также автор песни. В список вошли только официально выпущенные песни, независимо от того, они были записаны в студии или это были только концертные релизы. В список также не попали инструментальные композиции, написанные певицей для саундтреков к фильмам.

Список песен

См. также 
 Дискография Барбры Стрейзанд

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 barbra-archives.com — неофициальный сайт Барбры Стрейзанд
 
 



Стрейзанд, Барбра